Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e Fernon Wibier che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Francisco Roig 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Francisco Roig (finale)

 Tom Kempers /  Jack Waite (semifinali)
 Jan Apell /  Mikael Tillström (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1993